Philosophie steht für:
 Philosophie als Wissenschaft.
So zum Beispiel Philosophie der Antike, Hellenistische Philosophie, Römische Philosophen, Philosophie des Mittelalters, Philosophie der Renaissance und des Humanismus, Philosophie der Neuzeit, Philosophie des 19. Jahrhunderts, Philosophie des 20. Jahrhunderts, Philosophie der Gegenwart, Östliche Philosophie, Philosophie des Geistes, Naturphilosophie, Wissenschaftsphilosophie, Technikphilosophie, Philosophische Ästhetik, Philosophische Ethik, Philosophische Praxis, Philosophische Logik, Philosophische Anthropologie, Existenzphilosophie, Ethnophilosophie, Komparative Philosophie, Philosophie der Mathematik, Philosophie der Biologie, Philosophie der Physik und weitere, Philosophie der normalen Sprache, Philosophie der idealen Sprache, Sprachphilosophie, Analytische Philosophie, Transzendentalphilosophie, Moralphilosophie, Philosophie der symbolischen Formen, Philosophie der Zeit, Philosophie des Glücks, Christliche Philosophie, Buddhistische Philosophie, Jüdische Philosophie, Islamische Philosophie,  Religionsphilosophie, Philosophiegeschichte, Politische Philosophie, Didaktik der Philosophie, Kontinentalphilosophie, Philosophien einzelner Länder, wie zum Beispiel Japanische Philosophie, Chinesische Philosophie, Indische Philosophie, Afrikanische Philosophie, Arabische Philosophie (Weiterleitung) oder Griechische Philosophie (Weiterleitung), Philosophie in der DDR, Philosophie in der Schweiz, Philosophie in Frankreich sowie Frauen in der Philosophie, Damenphilosophie, Feministische Philosophie, Philosophieren mit Kindern, Philosoph, Philosophieren (Weiterleitung), Philosophien einzelner Autoren, so Kantsche Philosophie, und auch Philosophia und Philosophia perennis.
 ein Schulfach, siehe Philosophieunterricht
 umgangssprachlich für Weltanschauung und Unternehmenskultur
 Philosophie (arte), ein Fernsehmagazin 
 Philosophie Magazin (Zeitschrift) 
 Philosophia naturalis (Zeitschrift)
 Philosophie des Abendlandes (Buch von Bertrand Russell)

Siehe auch:
 Philosophy